Бухта Четумаль () — крупный залив западного Карибского моря на южном побережье полуострова Юкатан. Расположен в северной части Белиза и на юго-востоке Мексики.

География 

Устье бухты направлено на юг и защищено большим островом Амбергрис-Кей (Белиз). На берегу бухты расположен крупный мексиканский город Четумаль штата Кинтана-Роо. Небольшой внутренний Коросальский залив простирается на юго-запад в верхней части бухты. Назван по стоящему на его берегу белизскому городу Коросаль столицы одноимённого округа .

Примечания 

Заливы Карибского моря
География Белиза
Заливы Мексики
География Кинтана-Роо